Wilhelm List peut désigner :
 Wilhelm List (1864-1918), peintre, graveur et lithographe autrichien de la période Jugendstil ;
 Wilhelm List (1880-1971), militaire allemand, Generalfeldmarschall pendant la Seconde Guerre mondiale.